Obituary е десети студиен албум на едноименната американската дет метъл група. Издаден е на 17 март 2017 г. от Relapse Records.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Кени Андрюс – китара
 Тревор Перес – китара
 Тери Бътлър – бас

Песни

Източници 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 2017 година